Parszywka (Praszywka) – szczyt w Beskidzie Makowskim w Paśmie Koskowej Góry
 Parszywka – potok, dopływ Więcierzy w gminie Tokarnia
 Parszywka – część wsi Opatkowice w gminie Proszowice
 Parszywka – część wsi Więciórka w gminie Tokarnia
 Parszywka – część wsi Wola Zarzycka w gminie Nowa Sarzyna
 Parszywka – kolonia w gminie Piotrków Kujawski
 Parszywka – dawna nazwa wsi Orkanów

Zobacz też 
 Praszywka